Benedetto Civiletti – scultore italiano
 Benjamin Civiletti – politico statunitense
 Giacomo Civiletti – attore, comico, regista e autore italiano
 Pasquale Civiletti – scultore italiano